Supercoppa ucraina 2016 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa ucraina 2016 – torneo di pallavolo maschile